

Toponyme 
Le nom de Forterre désigne des régions naturelles françaises :
 la Forterre, dans l'Yonne, entre la Puisaye et l'Auxerrois ;
 la Forterre, dans l'Allier, entre la vallée de l'Allier et celle de la Besbre.

Patronyme 
Forterre est un nom de famille notamment porté par :
 Patrick Forterre (1949-), biologiste français.
 Pierre Forterre (1940-), général français.